E232 kan syfta på:
 E232 – en 165 km lång europaväg i Nederländerna
 E232 – kod för livsmedelskemikalien Ortofenylfenol